Сидки — фамилия. Известные носители:
 Сидки Бекри — один из организаторов государственного переворота в Ираке в 1936 году.
 Сидки, Азиз Мухаммед — египетский экономист и политический деятель, премьер-министр Египта в 1972—1973 годах.
 Сидки, Наджати — палестинский писатель, литературный критик и революционер.